Sergio Páez puede referirse a:

 Sergio Ariel Páez, futbolista argentino; o 
 Sergio Páez Verdugo, político chileno.